FM-ligan i ishockey 2021/22 var FM-ligans 47:e säsong sedan grundandet 1975. Både seriespel och slutspel vanns av Tammerfors-laget Tappara. Det var deras elfte seger och Tappara är det lag som vunnit ligan flest gånger.

Grundserien

Slutspel

Referenser

2021 i Finland
2022 i Finland
Ishockeysäsongen 2021/2022
2021/2022